Denumirea de Țerovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țerovo, un sat în comuna Blagoevgrad, regiunea Blagoevgrad;
 Țerovo, un sat în comuna Lesiciovo, regiunea Pazardjik;
 Țerovo, un sat în comuna Svoghe, regiunea Sofia.